Буш може да се отнася за:

Личности 
 Барбара Буш (1925 – 2018), съпруга на американски политик
 Ванивар Буш (1890 – 1974), американски инженер
 Джеб Буш (р. 1953), американски политик
 Джордж Буш, няколко души с това име
 Ернст Буш (1885 – 1945), германски офицер
 Кейт Буш (р. 1958), британска певица
 Лора Буш (р. 1946), съпруга на американски политик
 София Буш (р. 1982), американска актриса
 Фриц Буш (1890 – 1951), германски диригент

География 
 Буш, река в Северна Ирландия, около която е град Бушмилс

Музика 
 Буш (група), британска рок група